Детский конкурс песни Евровидение 2016 (, ) — 14-й детский конкурс песни Евровидение, который прошёл в Валлетте, столице Мальты. Финал конкурса состоялся 20 ноября 2016 года. Мальта во второй раз приняла конкурс (первый раз — в 2014 году). 17 стран приняло участие в 2016 году.

Победителем стала Мариам Мамадашвили из Грузии с песней «Мзео» («Солнце»).

Место проведения 

13 апреля 2016 года Европейский вещательный союз объявил на официальном сайте конкурса, что Мальта примет у себя четырнадцатый конкурс детской песни «Евровидение» .

22 апреля 2016 года национальный вещатель PBS объявил, что конкурс пройдет на сцене «Средиземноморского Конференц-Центра».

Мальта уже проводила у себя «Детское Евровидение». В 2014 года на сцене судостроительного завода «Мальта Шипбилдинг» в мальтийском городе Марса прошел финал «Детского Евровидения 2014». Также в 2017 году Мальта примет у себя пятнадцатый конкурс танцев «Евровидение для молодых танцоров».

Формат

Изменения в правилах 
Изменения коснулись и на возрастное ограничение участников, теперь он будет составлять с 9 до 14 лет (ранее с 10 до 15 лет).

С 2016 года конкурс будет проходить не вечером, а днём. Такое решение было принято из-за того, что позднее время не совсем подходит для детского конкурса. Трансляция конкурса начнётся с 16:00 до 18:00 (CET).

Каждый участник будет иметь своего наставника для успешного выступления в конкурсе. В течение недели участники будут обучаться своими наставниками из прошлых участников «Детского Евровидения».

Супервайзер 
2 декабря 2015 года Европейский вещательный союз уволил Владислава Яковлева с поста супервайзера конкурса, который он возглавлял с 2013 года. Его место занял Йон Ула Санн, который является супервайзером «взрослого» Евровидения с 2011 года.

Голосование 
На пресс-конференции «Большой пятерки» и Детского Евровидения было объявлено об изменении в системе голосования. Было решено исключить телезрительское голосование из конкурса. Решение в голосовании будут принимать национальное жюри и детское национальное жюри (50 %/50%). 13 июля 2016 года объявили новые детали голосования. Баллы национального жюри будут отображаться на экране, а баллы детского жюри будут объявлены глашатаем. 3 ноября 2016 Европейский вещательный союз и организаторы «Детского Евровидения» раскрыли подробные детали голосования. Баллы от детского жюри и национального жюри будут комбинированы и эти баллы объявят глашатаем. Помимо этого свои баллы (от 1 до 12 б.) объявят экспертные судьи, состоящее из трёх человек:
 Мадс Гримстад ()
 Кристер Бьоркман ()
 Jedward ()

Церемония открытия 

Церемония открытия и жеребьёвка участников состоялись 14 ноября 2016 года в Театре Маноэль, который находится в Валлетте. Страна-хозяйка Мальта выбрала в начале, чтобы определить порядковый номер выступления. Остальные участники выбрали в какой части шоу выступать, потом организаторы определят окончательный порядок выступления.

Ведущие 

27 октября 2016 стало известно имена ведущих «Детского Евровидения — 2016»: Бен Камиль и Валери Велла. Впервые с 2013 года шоу будут вести два ведущих. Бен Камиль — известный мальтийский телеведущий и актёр. Валери Велла — известная телеведущая на канале TVM. Она также была глашатаем на «Евровидении» и комментатором.

Интервал-акты 
В интервал-актах конкурса выступили победительница прошлогоднего конкурса Дестини Чукуньере, исполнившая песни «Fast Life (Ladidadi)» и «Not My Soul», болгарская поп-певица, дважды представлявшая страну на «Евровидении», Поли Генова с песней «If Love Was a Crime», и также дважды представлявший Ирландию на «Евровидении» дуэт Jedward с песней «Hologram».

Визуальный дизайн конкурса

Логотип и слоган 
13 мая 2016 года на пресс-конференции Детского Евровидения был представлен слоган детского песенного конкурса Евровидение 2016 «Embrace» (рус. Обнимайся), а также логотип. Логотип заключает основные ценности конкурса: единение, разнообразие, креативность и уважение.

Открытки 
15 ноября 2016 года начались съёмки видео открыток стран-участниц, которые будут показаны до выступление участников. Съёмки прошли в различных местах Мальты с участниками и школьниками Мальтийских школ.

Участники 
В конкурсе приняло участие 17 стран.

Фотогалерея

Результаты

Количество высших оценок 
Максимальные 12 баллов, данных от других стран, по каждой стране в финале:

Национальные отборы 
Открытые национальные отборы (с использованием телеголосования) были обязательны для всех стран-участниц, однако с 2014 года было убрано условие об обязательности проведения открытых национальный отборов, и в связи с этим многие страны перешли на внутренние отборы.

Свои открытые отборы провели следующие страны:

Другие страны

Возвращение 
  — глава делегации Польши Александр Пак заявил о возвращении в конкурсе. 13 июля Польша подтвердила, что страна вернётся на конкурс после двенадцатилетнего перерыва. Польша последний раз участвовала в 2004 году.
  — Кипр возвращается после финансовых проблем, которые не позволили ему принять участие в конкурсе 2015 года, который проходил в Болгарии.
  — Национальный вещатель Израиля IBA заявил, что они возможно будут участвовать в конкурсе. 28 сентября Израиль подтвердил своё участие. Израиль последний раз участвовал в 2012 году.

Отказ 

  — 19 июля 2016 года бельгийский вещатель VRT объявил, что Бельгия не вернётся к участию в конкурсе.
  — 26 мая 2016 года Великобритания подтвердила, что не планирует возвращения к конкурсу.
  — 25 мая 2016 года греческий вещатель ERT подтвердил, что они не планируют возвращения на Детское Евровидение в 2016 году.
  — немецкий вещатель заявил, что страна, возможно, дебютирует на конкурсе 2016 года. Германия должна была дебютировать в 2015 году, однако не сделала этого по неизвестным причинам. 20 сентября Германия отказалась дебютировать в 2016 году. Вещатель заявил, что уже слишком поздно выбирать участника.
  — 22 ноября 2015 года датский вещатель объявил, что Дания не вернётся к участию в конкурсе.
  — 23 мая 2016 года латвийский вещатель объявил, что Латвия не вернётся к участию в конкурсе.
  — 13 июля 2016 года молдавский вещатель объявил, что Молдавия не вернётся к участию в конкурсе.
  — 24 мая 2016 года норвежский вещатель объявил, что Норвегия не вернётся к участию в конкурсе.
  — 8 июня 2016 года глава делегации Сан-Марино заявил, чтобы их страну представлял участник из другой страны. Только в 2014 году свою страну представляла группа . Однако 14 июля вещатель Сан-Марино RTV решил не принимать участие в детском конкурсе 2016 года.
  — 24 мая 2016 года стало известно об уходе Словении из конкурса. Причиной ухода стали изменения в правилах конкурса. Дебют состоялся в 2014 году.
  — 30 августа 2016 года черногорский вещатель RTCG объявил, что Черногория уходит из конкурса по финансовой причине.
  — 5 июня 2016 года чешский вещатель ČT объявил, что Чехия не будет дебютировать в 2016 году.
  — 5 июня 2016 года швейцарский вещатель объявил, что Швейцария не вернётся к участию в конкурсе.
  — 17 августа 2016 года хорватский вещатель HRT подтвердил, что они не заинтересованы в участии в конкурсе в 2016 году.

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 
В начале глашатаем объявят результаты голосования национального жюри (986 баллов) 45,95 %. Далее свои баллы объявят экспертное жюри: Мадс Гримстад, Кристер Бьоркман и Jedward (174 балла) 8,1 %. В конце ведущие объявят результаты детского жюри по каждой стране, как «телеголосование» в Евровидение 2016 года (986 баллов) 45,95 % и начиная с 2016 года отменен автоматический 12 баллов. Таким образом победитель может максимум заработать 444 баллов:
  — Андреа Ледди
  — Мика (участник Детского Евровидения 2015)
  — Джуна Диздари
  — Михаил Смирнов (участник Детского Евровидения 2015)
  — Гайя Кауки (победитель Детского Евровидения 2013)
  — Милен Павлов
  — Антония Димитриевска
  — Николетта Влодарчик
  — Руслан Асланов (участник Детского Евровидения 2015)
  — Анна Тринчер (участница Детского Евровидения 2015)
  — Джейд Шиклуна
  — Томислав Радойевич
  — Итай Лимор
  — Себастьян Хилл
  — Аннелоес
  — Лукас Деметриу
  — Элене Стуруа

Комментаторы

Участвующие страны 

  — без комментатора
  — Андри Джаху (албан. Andri Xhahu)
  — Авет Барсегян (армян. Ավետ Բարսեղյան)
  — Джулия Перцова (белор. Джулія Пярцова)
  — Елена Росберг (бол. Елена Розберг) и Георгий Кушвалиев (бол. Георги Кушвалиев)
  — Деметре Эргемлидзе (груз. დემეტრე ერგემლიძე)
  — без комментатора
  — Эоган МcДермотт (англ Eoghan McDermott)
  — Симон Лижуе (итал. Simone Lijoi) и Лаура Карусино Вигнера (итал. Laura Carusino Vignera).
  — Кириакос Пастидес (греч. Κυριάκος Παστίδη)
  — Эли Танасковска (макен. Eli Tanaskovska )
  — без комментатора
  — Ян Смит (нидер. Jan Smit)
  — Артур Орцех (польс. Arthur Ortseh)
  — Липа Тетерич
  — Силвана Груич (серб. Silvana Grujić)
  — Тимур Мирошниченко (укр. Тимур Мірошниченко)

Не участвующие страны 

  — Эван Спенс (англ. Ewan Spence), Лиза-Джейн Льюис (англ. Lisa-Jayne Lewis), Шарлин Райт (англ. Sharleen Wright) и Бен Робертсон (англ. Ben Robertson)
  — Томас Мор (нем. Thomas Mohr)
  — Эван Спенс (англ. Ewan Spence), Лиза-Джейн Льюис (англ. Lisa-Jayne Lewis), Шарлин Райт (англ. Sharleen Wright) и Бен Робертсон (англ. Ben Robertson)
  — Эван Спенс (англ. Ewan Spence), Лиза-Джейн Льюис (англ. Lisa-Jayne Lewis), Шарлин Райт (англ. Sharleen Wright) и Бен Робертсон (англ. Ben Robertson)
  — Андрей Хофер (словен. Andrej Hofer)
  — Эван Спенс (англ. Ewan Spence), Лиза-Джейн Льюис (англ. Lisa-Jayne Lewis), Шарлин Райт (англ. Sharleen Wright) и Бен Робертсон (англ. Ben Robertson)

Телетрансляция

Участвующие страны 

  — SBS One
  — TVSH, RTSH Muzikë и Radio Tirana
  — Армения 1
  — Беларусь 1 и Беларусь 24
  — БНТ 1, БНТ HD, БНТ World
  — GPB 1TV
  — Channel 1
  — TG4
  — Rai Gulp
  — CyBC
  — MRT 1
  — NPO Zapp
  — TVM2
  — TVP1 и TVP Polonia
  — Карусель
  — RTS 2
  — UA: Перший

Не участвующие страны 

  — Radio Six International, Fun Kids и 103 The Eye
  — NDR (официальный сайт)
  — World Fm 88.2
  — 247 Disco Heaven
  — TV SLO 2
  — KCGW 107.1, WCGD 90.5, KLZY 99.3 и KMJY 88.1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты и итоги

«Детское Евровидение» по годам‎
2016 год в музыке
2016 год в телевидении
Ноябрь 2016 года